Шлейф (від ), заст. трен (від ) — довгий поділ сукні. Шлейфи деяких старовинних суконь (зокрема, царюючих осіб) сягали довжини кількох метрів. У переносному сенсі «шлейф» — слід, смуга (на воді, в повітрі) від руху чого-небудь.

Техніка 
 Шлейф — сільськогосподарське знаряддя для вирівнювання та легкого поверхневого розпушування ґрунту.
 Шлейф — провідник у вигляді петлі, що використовується в магнітоелектричних осцилографах та гальванометрах для визначення місця пошкодження лінії зв'язку та інших потреб.
 Шлейф — відрізок лінії передачі, що його застосовують для настроювання надвисокочастотних приладів.
 Шлейф у технологіях свердловинного видобування — багатозначний термін:
 Викидний трубопровід для відведення рідин і газів від гирла свердловини до збірного пункту або до устаткування підготовки продукції свердловин.
 Газопровід від свердловини до промислового газозбірного пункту, УКПГ або до газозбірного колектора.

Комп'ютерна складова 
 Шлейф — група паралельних провідників у вигляді стрічки, що з'єднує дві частини електронного пристрою.

Геологія 
 Шлейф (у геології) — смуга відкладів, що облямовує підніжжя якого-небудь підвищення, гори.
 Пролювіально-алювіальний шлейф — смуга конусів виносу тимчасових та постійних водостоків.

Примітки